Beatrix je varianta jména Beatrice, latinského původu, které nese více žen:

 Beatrix Nizozemská (* 1938) – královna Nizozemska v letech 1980–2013

 Beatrix Anglická (1242–1275/1277) – bretaňská vévodkyně z dynastie Plantagenetů
 Beatrix z Avesnes († 1321) – lucemburská hraběnka, manželka Jindřicha VI. 
 Beatrix Bavorská (1344–1359) – manželka švédského protikrále a poté spoluvládce Švédska Erika XII.
 Beatrix z Béziers (12. století) – druhá manželka Raimonda VI., budoucího hraběte z Toulouse
 Beatrix Bourbonská († 1383) – česká královna, druhá manželka Jana Lucemburského
 Beatrix Brabantská (1225–1288) – durynská lantkraběnka a flanderská hraběnka
 Beatrix Braniborská (asi 1270 – po 1316) – svídnicko-javorská kněžna z rodu Askánců
 Beatrix Burgundská († 1184) – burgundská hraběnka a římská císařovna, druhá manželka Fridricha Barbarossy
 Beatrix II. Burgundská (1193–1231) – burgundská hraběnka, vévodkyně meranská a markraběnka istrijská z rodu Štaufů
 Božena Česká/Přemyslovna zvaná též Beatrix (1227/1230–1290) – dcera českého krále Václava I. a manželka Oty III. a braniborská markraběnka
 Beatrix d'Este (1215–1245) –  uherská královna, třetí manželka Ondřeje II.
 Beatrix Falkenburská (Beatrix von Falkenburg; 1253? – 1277) –  hraběnka z Cornwallu a královna Svaté říše římské
 Beatrix Kastilská – jméno dvou portugalských královen (rozcestník)
 Beatrix z Kolovrat († 1541) – svárlivá žena dvou Berků z Dubé, šlechtična v České Lípě a Zákupech
 Beatrix Lucemburská (1305–1319) – uherská královna, manželka Karla I. Roberta dcera Jindřicha VII. Lucemburského
 Beatrix Neapolská (1457–1508) – česká, uherská a chorvatská královna, manželka Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského
 Beatrix Norimberská (asi 1360–1414) – vévodkyně rakouská, štýrská a korutanská a hraběnka tyrolská, pocházející z rodu Hohenzollernů
 Beatrix Portugalská (1372–1410) – portugalská královna
 Beatrix Portugalská (1504 – 1538) – vévodkyně savojská
 Beatrix Potterová (1866–1943) – anglická spisovatelka
 Beatrix Provensálská († 1267) – sicilská královna, hraběnka provensálská a hraběnka z Forcalquier
 Beatrix z Rethelu (asi 1130–1185) – sicilská královna jako třetí manželka prvního sicilského krále Rogera II.
 Beatrix Sasko-Koburská (1857–1944) – dcera britské a irské královny Viktorie
 Beatrix Savojská – více různých osob (rozcestník)
 Beatrix Sicilská (1255/1260–1275) – dcera sicilského krále Karla z Anjou a manželka Filipa z Courtenay, titulárního císaře konstantinopolského
 Beatrix Svídnicko-Javorská (1290–1322) – první manželka Ludvíka IV. Bavora, bavorská vévodkyně a římskoněmecká královna
 Beatrix Štaufská (1198–1212) – římská královna z dynastie Štaufů
 Beatrix Uherská (1290–1354) – hraběnka z Viennois a dcera neapolského prince Karla Martela a Klemencie Habsburské
 Beatrix z Vermandois, (asi 880 – po 931) – z dynastie Karlovců, manželka západofranckého krále Roberta I. a matkou Huga Velikého
 Markéta ze Ženevy zvaná též Beatrix ze Ženevy († 1257) – savojská hraběnka a paní z Piemontu
 Marie Ludovika Beatrix z Modeny (1787–1816) – třetí manželka rakouského císaře, českého, uherského a chorvatského krále Františka I.

Podobné 
příjmení
 Jean-Guillaume Béatrix (* 1988) – francouzský biatlonista